Mihić ist der Familienname folgender Personen:

 Gordan Mihić (1938–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Drehbuchautor
 Lovro Mihić (* 1994), kroatischer Handballspieler
 Miljenko Mihić (1933–2009), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballtrainer
 Mirko Mihić (* 1965), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler